El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 1999 va ser la dotzena cursa de la temporada 1999 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 17 al 19 de setembre de 1999.

500 cc 
Font:

250 cc 
Font:

125 cc 
Font:

Referències 

Competicions motociclistes del 1999
1999
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme